Ел Атуто има више значења:

 Ел Атуто (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Атуто (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атуто, Танкес Атуто (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику